Amerikai Egyesült Államok
Downieville (Colorado)
Downieville (Kalifornia)